Mezzoforte ist:

 eine Dynamikbezeichnung in der Musik
 der Name einer Musikgruppe, siehe Mezzoforte (Band)

ca:Mezzoforte
es:Mezzoforte
gl:Mezzoforte